Oraovica je lahko:
 Oraovica, Crkovnica (Srbija)
 Oraovica, Grdelica (Srbija)
 Oraovica, Preševo (Srbija)